Eleonora Gaggioli – attrice televisiva italiana
 Roberto Gaggioli – dirigente sportivo, ex ciclista su strada e ciclocrossista italiano
 Stefano Gaggioli – politico italiano